Compagnie de la Baie du Nord, créée en 1682 par des marchands canadiens en Nouvelle-France.
 Compagnie des chemins de fer du Nord, créée en 1845 pour exploiter la concession par l'État français des lignes de Paris à la frontière belge.
 La Compagnie du Nord - Belge, filiale des Chemins de fer du Nord français.
 Compagnie des chemins de fer du Nord, dite « ligne McDonald », compagnie ferroviaire privée haïtienne qui disparut en 1970.